Соли Тутто́на (шени́ты) — двойные комплексные соли общей формулы M2I MII (SO4)2·6H2O.

В качестве металла MI могут выступать Cs, K, NH4, Rb, Tl (катионы лития и натрия слишком малы). В качестве металла MII могут выступать  Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Ni, V, Zn.

Название «шениты» произошло от минерала шенита, .

Соли Туттона кристаллизуются в моноклинной решётке с пространственной группой P21/a.

История 
Наиболее известным представителем является соль Мора.

В 1949 году появилось несколько работ, посвящённых изучению магнитных свойств квасцов и солей Туттона при температурах ниже 0,1 К. Особый интерес вызвал эффект Яна — Теллера в таких комплексах.

Применение 

Применяются в качестве прекурсоров для твердофазного синтеза смешанных оксидов, например, ферритов.

Примечания 

Сульфаты